Demora significa retraso o retardo. También puede significar:

Economía
Mora (Derecho), el retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber
Mora del deudor (Derecho de España), el concepto anterior en la legislación española
Puesta en demora o cese y desistimiento, una orden o solicitud para detener una actividad (cesar) y no retomarla más tarde (desistir)

Entretenimiento
La demora, película de 2012, escrita por Laura Santullo y dirigida por Rodrigo Plá
Demore Barnes, actor canadiense

Informática
Red tolerante a demoras, una arquitectura de red de computadoras
Demora o latencia en transmisión de datos, la suma de retardos temporales dentro de una red

Náutica
Demora o marcación de un objeto, el ángulo horizontal formado entre la línea de crujía y la visual
Cargo por demora, un sobrecoste que el fletador paga al propietario del barco por sus operaciones demoradas de carga/descarga